El término El Bebedero puede referirse a:

 El Bebedero, núcleo de población del municipio de Arona, España;
 El Bebedero, corregimiento de Panamá.